Kristy, Are You Doing Okay? — песня американской панк-рок группы The Offspring. Песня является седьмым треком с восьмого студийного альбома группы Rise and Fall, Rage and Grace и четвёртым синглом с него.

Смысл 
Песня была написана о девочке, которую Декстер Холланд, вокалист группы, знал в детстве. Она была подвергнута сексуальному изнасилованию, и все её соседи (включая самого Холланда) знали об этом, но ничего с этим не сделали. Холланд написал эту песню как извинение перед ней.

Клип 
Клип на песню был снят Лексом Халаби. Впервые видео было показано публике 2 февраля 2009 года.

Видео описывает девочку-подростка (), которая непрерывно пишет в своём дневнике об изнасиловании. Её одноклассник (Холланд в детстве) подозревает, что с ней что-то не так. В конце видео, переглянувшись с Холландом, девочка уходит, оставив свой дневник на школьной трибуне. Помимо основной части видео, в нём также присутствуют сцены игры Холланда на акустической гитаре.

Чарты

Участники записи 
 Декстер Холланд — вокал, ритм-гитара
 Нудлз — соло-гитара, бэк-вокал
 Грег К. — бас-гитара, бэк-вокал
 Джош Фриз — ударные

Примечания 

Песни The Offspring